Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

Lijendar Pedzs és Cara Black voltak a címvédők, de ezen a tornán már a negyeddöntőben kiestek. A győzelmet a Jürgen Melzer–Iveta Benešová-páros nyerte meg, a döntőben 6–3, 6–2-re legyőzve a Mahes Bhúpati–Jelena Vesznyina-kettőst.

Kiemeltek
Minden kiemelt páros a második körben lépett először pályára. 

 Bob Bryan /  Liezel Huber (Negyeddöntő)
 Makszim Mirni /  Jaroszlava Svedova (Második kör)
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (Harmadik kör)
 Mahes Bhúpati /  Jelena Vesznyina (Döntő)
 Iszámul-Hak Kuraisi /  Květa Peschke (Második kör)
 Róhan Bópanna /  Szánija Mirza (Negyeddöntő)
 Philipp Petzschner /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Második kör)
 Daniel Nestor /  Csan Jung-zsan (Elődöntő)

 Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (Győztes) 
 Dick Norman /  Lisa Raymond (Második kör)
 Mark Knowles /  Nagyja Petrova (Harmadik kör)
 Daniele Bracciali /  Flavia Pennetta (Visszaléptek)
 František Čermák /  Lucie Hradecká (Második kör)
 Lijendar Pedzs /  Cara Black (Negyeddöntő)
 Andi Rám /  Meghann Shaughnessy (Harmadik kör)
 David Marrero /  Andrea Hlaváčková (Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=Negyeddöntők
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Igor Andrejev Marija Kirilenko
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Jamie Murray J Gajdošová
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Bruno Soares
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei

V